Silvia est un nom propre utilisé principalement comme prénom.

Prénom 

 Silvia : prénom féminin, forme de 
 Silvia Abascal : actrice espagnole (née en 1979)
 Silvia Andonie : coureuse d'ultrafond et ultra-triathlète mexicaine (née en 1955)
 Silvia Andrea Santos Luz : joueuse de basket-ball brésilienne (née en 1975)
 Silvia Ballestra : romancière italienne (née en 1969)
 Sílvia Cardoso Ferreira da Silva : laïque chrétienne portugaise, fondatrice d'œuvres caritatives (1882-1950)
 Silvia Cartwright : deuxième femme à devenir Gouverneur général de Nouvelle-Zélande (née en 1943)
 Silvia Colloca : actrice italienne (née en 1978)
 Silvia Corzo : avocate, journaliste et présentatrice de télévision colombienne (née en 1973)
 Silvia Dionisio : actrice italienne (née en 1951)
 Silvia Marty : comédienne espagnole (née en 1980)
 Silvia Monfort : comédienne française et directrice de théâtre (1923-1991)
 Silvia Saint, de son vrai nom Silvia Tomcalova : actrice de films pornographiques (née en 1976)
 Silvia Sommerlath : reine de Suède (née en 1943)
 Silvia Varón : actrice, productrice et scénariste colombienne

Pour les autres porteurs de ce prénom :

Toponyme 
 Silvia, une municipalité du département de Cauca, en Colombie.

Voir aussi 
 Rhéa Silvia : vestale de la mythologie romaine, mère de Romulus et Rémus

Prénom féminin
Prénom latin
Homonymie de prénom
Nom théophore